Thompson može označavati:

Zemljopis
 Thompson River, rijeka u Kanadi, najduža pritoka Frasera
 Thompson River (Montana), rijeka u Montani, pritoka Clark Forka
 Thompson, otok (Čile), otok u Čileu
 Thompson, otok (južni Atlantik)
 Thompson Island (Massachusetts), otok u Boston Harboru
 Thompson (župa), župa u Norfolku, Engleska
 Thompson, Manitoba, grad u Manitobi
 Thompson Plateau, visoravan u Britanskoj Koluimbiji
 Thompson Sound, moreuz u Britanskoj Kolumbiji
 Thompson, Kalifornija
 Thompson, Connecticut
 Thompson, Iowa
 Thompson, Nebraska
 Thompson, New York
 Thompson, Sjeverna Karolina (okrug Alamance)
 Thompson, Sjeverna Karolina (okrug Robeson)
 Thompson, North Dakota
 Thompson, Pennsylvania
 Thompson, Wisconsin

Etnologija
 Thompson River Indijanci, indijansko pleme, poznato i kao Ntlakyapamuk

Osobe
 Marko Perković Thompson, hrvatski pjevač 
 John Taliaferro Thompson, američki vojni časnik, izumitelj strojnice Thompson.

Jezici
 Thompson jezik, jezik Thompson Indijanaca

Ostalo
 Thompson (TV serija),
 Thompson (strojnica), američka strojnica poznata kao Tommy Gun